Casa de Piedra (spanisch für ‚steinernes Haus‘) bezeichnet:

 Casa de Piedra (La Paz), Ort im Departamento La Paz, Provinz Catamarca, Argentinien
 Casa de Piedra (Santa María), Ort im Departamento Santa María, Provinz Catamarca, Argentinien
 Casa de Piedra (La Pampa), Ort in der Provinz La Pampa, Argentinien
 Embalse de Casa de Piedra, Stausee am Río Colorado in den Provinzen Río Negro und La Pampa, Argentinien

 Casa de Piedra (Felsformation), Felsformation im Monumento Natural Pichasca, Provinz Limarí, Chile